Arwerd (Eemsdelta), een wierde in de Groningse gemeente Eemsdelta
 Arwerd (Het Hogeland), een wierde in de Groningse gemeente Het Hogeland
 Arwerd (waterschap), een voormalig waterschap